Holger Nielsen (1866–1955) – duński szermierz, strzelec i lekkoatleta, medalista olimpijski
 Holger Marius Nielsen (1905–1993) – duński urzędnik państwowy i pedagog
 Holger Bech Nielsen (ur. 1941) – duński fizyk, profesor
 Holger K. Nielsen  (ur. 1945) – duński polityk